USS Leyte kan syfta på:

  – en spansk kanonbåt byggd 1887 och som erövrades under spansk-amerikanska kriget
  – ett reparationsfartyg som togs i tjänst i augusti 1944 och som namnändrades till Maui i maj 1945
  – ett hangarfartyg i tjänst 1946 och som togs ur tjänst 1959
  – en robotkryssare sjösatt 1986 och är för tillfället i aktiv tjänst